Savage Arms Company — одна из старейших американских оружейных компаний, помимо вооружения производит разные виды боеприпасов и аксессуаров к нему. Штаб-квартира расположена в Уэстфилде, штат Массачусетс, одно из производственных подразделений находится в Лейкфилде (Онтарио, Канада). Была основана в 1894 году Артуром Сэвиджем (Ютика, штат Нью-Йорк). В течение первой мировой войны занималась производством ручных пулеметов Lewis, в межвоенный период переключилась на производство гражданского оружия. В течение Второй мировой войны вернулась к выпуску военной продукции, в частности — пистолет-пулемётов Томпсона и армейских боеприпасов.

Продукция и разработки 
 Savage Model 99 — винтовка рычажного действия
 Пулемёт Льюиса
Savage 10FP
 Savage 110FP
 Сэведж модель 1907
 .300 Savage
 .303 Savage
 5,6×52 мм R (.22 Savage Hi-Power)
 .250-3000 Savage

Ссылки 
 Официальный сайт компании Savage Arms

Производители огнестрельного оружия США
Производители боеприпасов США